«Берлинский синдром» — австралийский триллер режиссёра Кейт Шортланд по одноимённому роману Мелани Джустен. Мировая премьера состоялась на фестивале «Сандэнс» 20 января 2017 года. Выход в широкий прокат в России состоялся 20 июля 2017 года.

Сюжет 
Фильм расскажет о молодой журналистке Клэр, отправляющейся в Германию, где она знакомится с харизматичным парнем Энди, в результате чего между ними появляется притяжение. Проснувшись после бурной ночи страсти, Клэр осознаёт, что Энди запер её в квартире и не собирается отпускать.

Интересные факты
«Берлинский синдром» — производное от психологического термина «стокгольмский синдром», описывающего привязанность жертвы и похитителя.

В ролях 
 Тереза Палмер — Клэр
 Макс Римельт — Энди Вернер
 Люси Арон — Элоди Задикан
 Маттиас Хабих — Эрих Вернер, отец Энди
 Эмма Бадинг — Фрэнка Хуммельс, ученица Энди
 Эльмира Бахрами — Яна
 Кристоф Франкен — Питер
 Лара Мари Мюллер — Силке
 Маша Вулф — Маша
 Маттиас Рассел — Якоб
 Морган Ферру — Джесси Ламарк
 Тусо Леквапе — Билли Дхарма
 Нассим Ават — Арон Гурвиц

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Психологические фильмы
Фильмы-драмы Австралии
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы о журналистах
Фильмы о Берлине
Фильмы  Австралии 2017 года
Экранизации романов Австралии
Фильмы Кейт Шортланд